La nazionale di pallacanestro dell'Unione Sovietica, selezione dei migliori giocatori di pallacanestro di nazionalità sovietica, ha rappresentato l'Unione Sovietica nelle competizioni internazionali di pallacanestro, in un periodo di tempo che va dal 1935, anno della affiliazione alla FIBA, al 1991, anno della dissoluzione dello stato. Era gestita dalla defunta Federazione cestistica dell'Unione Sovietica.

Storia 
Affiliata alla FIBA sin dal 1935, ha ottenuto la sua prima vittoria agli europei maschili disputati in Cecoslovacchia nel 1947.

Risulta essere, a tutt'oggi, forte dei suoi due tornei olimpici e tre mondiali vinti, la seconda migliore nazionale della storia cestistica dopo gli Stati Uniti.

Memorabile fu la finale delle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972, in cui vinsero la loro prima medaglia d'oro, anche se ci furono contestazioni da parte statunitense.

Si è dissolta nel 1991 e ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona 1992 come squadra unificata, rappresentante cioè le repubbliche affiliate alla Comunità degli Stati Indipendenti.

Piazzamenti

Olimpiadi 

1952 -  2°
1956 -  2°
1960 -  2°
1964 -  2°
1968 -  3°

1972 -  1°
1976 -  3°
1980 -  3°
1988 -  1°

Campionati del mondo 

1959 - 6°
1963 -  3°
1967 -  1°
1970 -  3°
1974 -  1°

1978 -  2°
1982 -  1°
1986 -  2°
1990 -  2°

Campionati europei 

1947 -  1°
1951 -  1°
1953 -  1°
1955 -  3°
1957 -  1°

1959 -  1°
1961 -  1°
1963 -  1°
1965 -  1°
1967 -  1°

1969 -  1°
1971 -  1°
1973 -  3°
1975 -  2°
1977 -  2°

1979 -  1°
1981 -  1°
1983 -  3°
1985 -  1°
1987 -  2°

1989 -  3°

Formazioni

Olimpiadi

Campionati del mondo

Campionati europei

Voci correlate 

 Nazionale di pallacanestro dell'Armenia
 Nazionale di pallacanestro dell'Azerbaigian
 Nazionale di pallacanestro della Bielorussia
 Nazionale di pallacanestro dell'Estonia
 Nazionale di pallacanestro della Georgia
 Nazionale di pallacanestro del Kazakistan
 Nazionale di pallacanestro del Kirghizistan
 Nazionale di pallacanestro della Lettonia

 Nazionale di pallacanestro della Lituania
 Nazionale di pallacanestro della Moldavia
 Nazionale di pallacanestro della Russia
 Nazionale di pallacanestro del Tagikistan
 Nazionale di pallacanestro del Turkmenistan
 Nazionale di pallacanestro dell'Ucraina
 Nazionale di pallacanestro dell'Uzbekistan